Pierre Perrin peut désigner :
 Pierre Perrin (1620-1675), un poète français, théoricien de l'opéra français ;
 Pierre Perrin (1918-2009), un homme politique français ;
 Pierre Perrin (1926-1985), un auteur-compositeur-interprète français ;
 Pierre Perrin (1950-), un poète, romancier et critique littéraire français.